Ситница — топоним:
 Ситница — гидроним:
 Ситница — река в Новгородской области России, впадает в озеро Ямное;
 Ситница — река в западной Сербии, приток Ибара;
 Ситница — река в Черногории, приток Морачи;
 Ситница — ойконим:
 Ситница — деревня в Белоруссии, в Лунинецком районе Брестской области; железнодорожная станция;
 Ситница — деревня в России, в Хвойнинском районе Новгородской области;
 Ситница — село на Украине, находится в Маневичском районе Волынской области.